Ez a lap az olimpiai érmesek listája taekwondóban 2000-től 2012-ig.

Összesített éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Férfiak

Légsúly
58 kg alatt

|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|rowspan=2| 2008, Peking
|rowspan=2| 
|rowspan=2| 
| 
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Pehelysúly
58–68 kg

|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|rowspan=2| 2008, Peking
|rowspan=2| 
|rowspan=2| 
| 
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Váltósúly
68–80 kg

|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|rowspan=2| 2008, Peking
|rowspan=2| 
|rowspan=2| 
| |
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
||
|-
|
|}

Nehézsúly
80 kg felett

|-
|2000, Sydney
|
||
|
|-
|2004, Athén
|
||
|
|-
|rowspan=2|2008, Peking
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Férfi éremtáblázat

Nők

Légsúly
49 kg alatt

|-
|2000, Sydney
||
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|rowspan=2| 2008, Peking
|rowspan=2 |
|rowspan=2| 
| 
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Pehelysúly
49–57 kg

|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|rowspan=2| 2008, Peking
|rowspan=2| 
|rowspan=2| 
| 
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2 |
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Váltósúly
57–67 kg

|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
||
|
|-
|rowspan=2| 2008, Peking
|rowspan=2| 
|rowspan=2| 
| 
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Nehézsúly
67 kg felett

|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|rowspan=2|2008, Peking
|rowspan=2|
|rowspan=2|
| 
|-
| 
|-
|rowspan=2|2012, London
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|}

Női éremtáblázat

Források 
 

Ermesek
Taekwondo